Józef Franciszek Królikowski (1781–1839) – prawnik, pedagog, pisarz i poeta, teoretyk i historyk literatury, językoznawca, tłumacz i dziennikarz
 Józef Królikowski (ur. 1894) – pocztowiec, plutonowy Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari
 Józef Królikowski (ur. 1900) – działacz robotniczy, kolejarz